Arthur Nash può essere il nome di:
Arthur Nash (1870-1927), imprenditore statunitense
Arthur Nash (1871-1969), architetto statunitense
Arthur Nash (1914-2000), hockeista su ghiaccio canadese